Granlund ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Granlund (* 1989), finnischer Fußballnationalspieler
 Kirsten  Granlund (1928–2007), dänische Badmintonspielerin, siehe Kirsten Thorndahl
 Markus Granlund (* 1993), finnischer Eishockeyspieler
 Mattias Granlund (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Mikael Granlund (* 1992), finnischer Eishockeyspieler
 Palle  Granlund (* um 1925), dänischer Badmintonspieler
 Rikke Marie Granlund (* 1989), norwegische Handballspielerin